Chedi steht für:
 Chedi,  Teil einer thailändischen Tempelanlage
 Chedi (Mythologie), Königreich der indischen Mythologie

The Chedi heißen:
 The Chedi Andermatt, Hotel in Andermatt, Schweiz
 The Chedi Club at Tanah Gajah, Hotel in Ubud, Gianyar auf Bali, Indonesien 	
 The Chedi Muscat, Hotel in Muscat, Oman